Dêqên – prefektura autonomiczna w Chinach, w prowincji Junnan
 Dêqên – powiat w Chinach, w prowincji Junnan, w prefekturze autonomicznej Dêqên